280 км, 280-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от раздельных пунктов, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

Объекты железнодорожной инфраструктуры

Казахстан 
 Блок-пост 280 км — раздельный пункт КТЖ в Карагандинской области. (676335)

Россия 
 280 км — остановочный пункт Московской железной дороги в Думиничском районе Калужской области. (185324)
 280 км — остановочный пункт Юго-Восточной железной дороги в Таловском районе Воронежской области. (582946)
 280 км — остановочный пункт Свердловской железной дороги в Свердловской области. (766466)